Фріда Кало (1907—1954) — мексиканська художниця.
 27792 Фрідакало (27792 Fridakahlo) — астероїд головного поясу.
 Трикутник Кало — це загальноприйнятий хірургічний орієнтир, який обмежує жовчний міхур.
 Жан-Франсуа Кало — французький хірург.